Дин Кейн (), при рождении Дин Джордж Танака (; род. 31 июля 1966, Маунт-Клеменс, Мичиган) — американский актёр, известный по роли Кларка Кента в американском телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».

Биография 
Дин Джордж Танака родился 31 июля 1966 года в Маунт-Клеменс в штате Мичиган в семье актрисы Шэрон Томас (род. 3 июня 1946 года) и военнослужащего армии США Роджера Танака. В жилах Кейна течёт японская (от дедушки по отцовской линии), франкоканадская, ирландская и валлийская кровь. У Дина есть старший брат Роджер, ставший музыкантом. Родители будущего актёра развелись ещё до его рождения. Много позже, когда Кейн стал популярен, Роджер в интервью журналу «National Enquirer» сказал, что Шэрон ушла от него, когда он был на войне во Въетнаме. В январе 2001 года Дин опроверг всё это, заявив, что его отец никогда не участвовал в этой войне, и что причина развода была в том, что он изменил Шэрон.

В 1969 году его мать вышла замуж за режиссёра Кристофера Кейна (род. 29 октября 1943 года), который усыновил Дина и Роджера. Семья переехала в Малибу, штат Калифорния. В 1973 году у пары родилась дочь — актриса Крисинда Кейн. В школьные годы Дин активно занимался спортом. Он играл за школьную бейсбольную команду вместе с братьями Чадом и Робом Лоу, и Чарли Шином, которые также были его одноклассниками. Дин окончил школу в 1984 году, ему предложили спортивные стипендии 17 университетов, но он выбрал Принстон. В Принстоне он был капитаном волейбольной команды, а также играл защитником в команде по американскому футболу, где он совершил 12 перехватов за один сезон. Он также был членом братства Zeta Psi. Кейн окончил Принстон в 1988 году со степенью бакалавра по истории.

Карьера 
Сразу после окончания университета Дин подписал контракт с командой Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс». Но травма колена, полученная на тренировочном сборе, оборвала его ещё не начавшуюся спортивную карьеру. Сначала он начал писать сценарии, затем сниматься на телевидении, появляясь в рекламе и в популярных телевизионных шоу, таких как «Ложные слухи», «Другой мир», «Беверли-Хиллз, 90210». В 1993 году Кейн получил известность благодаря роли Супермена в телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», съемки которого закончились в 1997 году.

В 1998 году Дин открыл продюсерскую компанию Angry Dragon Entertainment, которая продюсировала телесериал «Шоу Рипли: Хотите верьте, хотите нет!» (1999) канала TBS Superstation. Он также снялся в нескольких фильмах, включая «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия» (2000), «Вне времени» (2003), «Миллиарды Бейли» (2004). В 2004 году он сыграл роль Скотта Питерсона в фильме «Идеальный муж: История Лейси Питерсон», основанном на реальных событиях. Он также периодически появлялся в сериале «Лас-Вегас» в роли Кейси Мэннинга. В качестве приглашенной звезды Дин снялся в телесериале «Тайны Смолвиля», сыграв роль бессмертного доктора Кёртиса Нокса.

Личная жизнь 
Во время учёбы в Принстоне Дин два года встречался с актрисой Брук Шилдс, которая была на год старше него.

В 1997 году он начал встречаться с кантри-певицей Минди Маккриди и в начале 1998 года пара объявила о помолвке, но в июле этого же года они разошлись.

В 1999 году в прессе появилась новость о беременности давней подруги Дина — модели Саманты Торрес. Пара решила не сходиться, а разделить опеку над ребёнком. 11 июня 2000 года на свет появился Кристофер Дин Кейн, которого Дин назвал в честь отчима.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки